Beyond Rangoon (film), een film uit 1995, geregisseerd door John Boorman.
 Beyond Rangoon (album), het soundtrackalbum bij de gelijknamige film, van de hand van Hans Zimmer.